Армстронг, Джерри:
  (род. 1946) — американский гражданский активист.
 Армстронг, Джерри Джозеф (род. 1954) — североирландский футболист и футбольный тренер.